

Sigle 
 Banca della Svizzera Italiana (BSI SA) – banca svizzera
 British Standards Institution – ente standardizzatore britannico
 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Ufficio federale per la sicurezza informatica) – agenzia della Germania
 Buffer Strip Index o Indice della capacità tampone

Codici 
 BSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blairsville, Georgia, Stati Uniti d'America
 bsi – codice ISO 639-3 della lingua bassossi
 BSI – targa automobilistica di Siemiatyce (Polonia)